Сара Штефани Хеккен (; род. 27 августа 1993, Мангейм) — немецкая фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Четырёхкратная чемпионка Германии (2008, 2010, 2011, 2013) и участница Олимпийских игр (2010).

По состоянию на апрель 2011 года занимала двадцать второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Сара Хеккен начала кататься на коньках в возрасте 3-х лет в родном Мангейме. В 14 лет, выиграла «взрослый» чемпионат Германии, но из-за возрастных ограничений Международного союза конькобежцев (15 лет), не участвовала в чемпионатах Европы и мира, а на чемпионате мира среди юниоров заняла 8-е место. На следующий год, Сара смогла занять только 4-е место на национальном первенстве и опять не попала на чемпионаты Европы и мира, но на юниорском чемпионате мира улучшила результат и стала 7-й.

В 2009 году Немецкий союз конькобежцев, для отбора на Олимпийские игры-2010, установил следующую систему: спортсмены должны были набрать определённую сумму баллов на одних из первых трёх международных соревнованиях сезона в которых они участвовали. Для женского одиночного катания норматив составил 128 баллов. Сара выполнила его на турнире «Nebelhorn Trophy» получив там 130.73 балла (7-е место) и, таким образом, вошла в сборную команду на Игры в Ванкувере .
Позже, она во второй раз в карьере выиграла национальный чемпионат.

На дебютном для себя чемпионате Европы 2010 заняла 16-е место.

После завершения соревновательной карьеры работала тренером по фигурному катанию. Замужем за хоккеистом Хенри Хазе, который играл на позиции защитника в ряде клубов Немецкой хоккейной лиги. В 2018 году у них родился сын Штефан.

Спортивные достижения

Результаты после 2010 года

Результаты до 2010 года 

 N = уровень «новички», Y = уровень «Youth», J = юниорский уровень, WD = снялась с соревнований

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт 

Родившиеся в Мангейме
Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года